Брижи́т Колла́р (; ) — французская кёрлингистка.

В составе женской сборной Франции участница демонстрационного турнира по кёрлингу на  (женская сборная Франции заняла седьмое место).

Играла в основном на позициях первого.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года